Су-34 (изделие «Т-10В», по кодификации НАТО: Fullback — «Защитник») — советский/российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150—600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно манёвренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.

История создания 

Самолёт создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, успешно применяемому в вооружённых конфликтах последних лет.
Разработка самолёта велась на фоне существования у вероятного противника большого количества современных истребителей четвёртого поколения типа F-15 и F-16 и, соответственно, возникающей необходимости для разрабатываемого самолёта способности ведения оборонительного воздушного боя с равными возможностями для самолётов 4 поколения.

При разработке самолёта была применена аэродинамическая схема «продольный триплан», позволяющая увеличить манёвренные возможности летательного аппарата по сравнению с обычной схемой.

Разработка самолёта началась 19 июня 1986 года под кодовым названием Т-10В (Су-27ИБ «истребитель-бомбардировщик»). В качестве основы для разработки самолёта была взята база проекта успешного истребителя Су-27, по сравнению с ним была увеличена бомбовая нагрузка и запас топлива.

Первый полёт Т-10В-1 — прототипа Су-34, состоялся 13 апреля 1990 года. 
В 1993 году поднялся в воздух самолёт, построенный на серийном заводе — Новосибирском АПО имени Чкалова. 
Первый публичный показ самолёта под обозначением Су-32ФН состоялся весной 1995 года во Франции на международном авиасалоне в Ле Бурже. 
Затем были произведены опытные самолёты в количестве двух лётных и одного образца для стенда статических испытаний. 
После них последовали предсерийные самолёты в количестве 6 лётных и ещё одного образца для стенда статических испытаний (в последующем, шестой предсерийный самолёт доработан до серийного образца, который теперь базируется в 929-й ГЛИЦ г. Ахтубинска).

Первый полёт серийного самолёта Су-34, построенного в рамках государственного заказа для ВВС России, состоялся 12 октября 2006 года с аэродрома «НАПО им В. П. Чкалова». Самолёт пилотировали лётчики-испытатели Евгений Рудакас и Рустем Асадуллин.

Государственная программа испытаний проходила с 30 октября 2006 года по 19 сентября 2011 года в несколько этапов, одновременно с производством самолёта.

20 марта 2014 года Су-34 был принят на вооружение ВВС РФ.

Конструкция 
Двухместный самолёт Су-34 с двумя серийными ТРДД АЛ-31Ф имеет свободнонесущее механизированное по передней и задней кромкам адаптивное крыло, двухкилевое вертикальное оперение, переднее горизонтальное оперение (ПГО), цельноповоротный стабилизатор, трёхопорное шасси. Основные опоры имеют двухколёсную тележку с размещением колёс по схеме «тандем». Фюзеляж самолёта выполнен по интегральной схеме, головная часть которого начинается с радиопрозрачного обтекателя, имеющего эллиптическую форму с острыми боковыми кромками. Среднерасположенное трапециевидное крыло небольшого удлинения, оснащённое развитыми наплывами, на которых установлены консоли ПГО, плавно сопрягается с фюзеляжем, образуя единый несущий корпус, чем обеспечиваются высокие значения аэродинамического качества и коэффициента подъёмной силы самолёта. Бронированная двухместная кабина экипажа выполнена в виде единой бронекапсулы и обеспечивает размещение лётчика и штурмана рядом. Вход в неё осуществляется через нишу передней опоры шасси с помощью встроенного трапа.

Разработка самолёта велась с учётом современных требований по снижению эффективной площади рассеяния (ЭПР). С этой целью при производстве самолёта применены композитные материалы, позволяющие снизить уровень отражения радиолокационных волн за счёт радиопоглощающих покрытий, при проектировании интегральной аэродинамической схемы исключались аэродинамические гребни (подфюзеляжные кили) и специально рассчитывалась геометрия планера.

Передняя часть самолёта приплюснутой формы, получившей прозвище «Утёнок», оборудована двухместной кабиной, в которой реализованы методы повышения комфортности для экипажа при длительной продолжительности полётов.

По утверждению представителей ОКБ им. П. О. Сухого Су-34 при полётах на малых высотах имеет степень радиолокационной заметности на уровне крылатой ракеты.
Сравнительный анализ эффективной поверхности рассеивания:

Планер 
Самолёт представляет собой продольный триплан, который имеет интегральную компоновку. Крыло, трапециевидное в плане, интегрально сопряжено с фюзеляжем и имеет стреловидность по передней кромке — 42 градуса. Перед крылом установлено дополнительное горизонтальное оперение, которое выполнено цельноповоротным. Оперение — вертикальное двухкилевое. Стабилизатор — дифференциально отклоняемый. Силовые установки размещаются в двух гондолах, установленных в центроплане. Носовая часть фюзеляжа в сечении имеет эллипсоидную форму, здесь размещена бортовая радиолокационная станция. В хвостовой части фюзеляжа, между двигателями расположен отсек с радиоэлектронным оборудованием.

Кабина самолёта 
Двухместная кабина с расположением сидений в ряд. Лётчик и штурман-оператор размещаются рядом. Такая компоновка кабины позволила избавиться от дублирования некоторых приборов и органов управления, а также облегчила взаимодействие членов экипажа и обеспечила приемлемые эргономические и санитарные нормы, возможность для отдыха и питания в ходе многочасового полёта. Габариты кабины позволяют одному из членов экипажа встать в полный рост.

С целью повышения живучести самолёта и защищённости экипажа внешний корпус кабины самолёта выполнен из бронированной оболочки из титанового сплава. При её разработке учитывались недостатки, выявленные в ходе боевого применения самолётов Су-25. Толщина брони Су-34 — 17 мм. Масса бронирования Су-34 составляет 1480 кг, что почти в 1,5 раза больше, чем у Су-25. Отличительной особенностью бронирования Су-34 от Су-25 является выполнение брони полностью из титанового сплава, без алюминиевых и стальных плит. Кабина имеет бронированное остекление.

Кабина самолёта оборудована двумя катапультными креслами К-36ДМ, позволяющими выполнять катапультирование во всём диапазоне высот и скоростей полёта, а также с земли (включая руление). Вход в кабину выполнен через нижний люк по ступенькам. Люк расположен вблизи передней стойки шасси.

 Системы обеспечения жизнедеятельности экипажа
Для обеспечения эффективной работы экипажа при полётах на максимальную дальность и продолжительность (с дополнительными подвесными топливными баками на дальность до 7000 км) Су-34 оборудован следующими системами обеспечивания жизнедеятельности, повышающими комфортность:
 ассенизационное устройство — биотуалет;
 герметичная кабина с кислородной системой, обеспечивающей выполнение полётов без кислородных масок до высоты ;
 система кондиционирования и отопления кабины;
 кухонный отсек (мини-кухня), устройство для разогрева еды и термосы для хранения пайков и воды;
 пространство, расположенное за креслами, позволяющее выпрямиться в полный рост;
 Центральная вычислительная управляющая система
Включает в себя:
 рабочее место штурмана-оператора с двумя многофункциональными цветными индикаторами
 центральный компьютер
 мультиплексная шина передачи данных
Гидравлическая система состоит из двух автономных систем: первой и второй ГС.

Шасси 

Схема шасси разрабатывалась с учётом возможности применения самолёта Су-34 с грунтовых аэродромов. На самолёте применено новое тележечное шасси с тандемным расположением колёс на основных опорах, что обеспечивает самолёту хорошую проходимость по плохо подготовленным аэродромам. Передняя стойка шасси полурычажного типа усилена и оснащена двумя колёсами. Основные опоры убираются в ниши на центроплане с разворотом тележек. Задние стойки оснащены тормозными системами.

Для дополнительного торможения при посадке применяется тормозной парашют, размещённый в контейнере на верхней части фюзеляжа. Перед выпуском парашютов контейнер выдвигается из фюзеляжа.

Двигатель 
Самолёт оборудован двумя двигателями ТРДДФ АЛ-31Ф, имеющими 12500 кгс тяги каждый и позволяющими развивать скорость до 1900 км/ч.

Самолёт оснащён вспомогательной газотурбинной силовой установкой ТА14-130-35, позволяющей осуществлять автономный запуск двигателей без использования наземных средств запуска. Наличие автономного источника питания позволяет использовать самолёт с неподготовленных аэродромов, не имеющих оборудования для запуска, что существенно расширяет радиус боевого действия

Топливная система 
Топливо размещено на самолёте в трёх фюзеляжных баках, в одном баке в центроплане и двух баках в консолях крыла. Топливная система оснащена насосами, которые поставляют топливо к двигателям, независимо от расположения самолёта в воздухе. На перегонах устанавливаются дополнительные баки, которые в случае необходимости можно сбросить прямо во время полёта. Самолёт оснащён убирающейся топливоприемной штангой, что позволяет производить дозаправку топливом в полёте. Дозаправку можно осуществлять с танкеров типа Ил-78.

Топливная система самолёта обеспечивает подачу топлива к двигателям из баков с заданной очерёдностью их выработки на всех режимах работы двигателей. Кроме того, на топливную систему возложена вспомогательная функция, связанная с использованием хладоресурса топлива — охлаждение рабочих тел системы кондиционирования, гидросистем и системы охлаждения генераторов электрического тока. Топливная система эксплуатируется на топливах Т-1, ТС-1, РТ (ГОСТ 10227-86), а также на их смеси в любой пропорции. Топливо на самолёте размещено: в баке № 1, расположенном ШП№ 18-28; в баках № 2 и № 5, расположенных в центроплане; в баке № 2Ц, расположенном над центропланом, в баке № 3, состоящем из двух отсеков, расположенных в правом и левом крыльях; в баке № 4, расположенных в хвостовой части фюзеляжа, между правым и левым двигательными отсеками; в баке № 6, состоящем из двух отсеков, расположенных в правой и левой хвостовых балках и в подвесных баках, два из которых расположены под крыльями и один под центропланом.

Топливные баки № 1,2,2С,3,4,5,6 представляют собой герметизированные отсеки планера самолёта. Бак № 5 является расходным баком. Бак № 5 стенкой № 2 делится на передний предрасходный отсек (5ПРО) и задний — расходный отсек (5РО).

Заправка топливом

Самолёт может быть заправлен топливом двумя способами: открытым — через заливные горловины и закрытым — под давлением. Открытая заправка производится через заливные горловины, установленные соответственно на баках № 1,4 и на правом и левом баках № 3.

Бак № 6 открытым способом не заправляется. Баки № 2 и № 5 заправляются из бака № 1 самотёком.

Количество топлива при открытой заправке проверяется визуально по уровню через заливные горловины и по показаниям указателя расходомера топливозаправщика. Заправка открытым способом применяется только при отсутствии специализированных топливозаправщиков.

При установке подвесных баков ФПБ и КПБ, заправка их осуществляется только открытым способом пистолетом через заливные горловины каждого ПТБ.

Заправка закрытым способом является основной и применяется во всех случаях нормальной эксплуатации самолёта. Заправка закрытым способом осуществляется путём подсоединения наконечника топливозаправщика к бортовому штуцеру заправки.

Система автоматического пожаротушения 
Для повышения живучести самолёт оборудован системой автоматического пожаротушения, а также средствами дублирования и экранирования всех систем. Топливные баки защищены от пожара и взрыва за счёт заполнения пенополиуретаном с открытыми ячейками, технология применения которого базируется на изоляции топлива от воздуха за счёт эффекта «капсулирования», что препятствует образованию горючей паровоздушной смеси при повреждении топливных баков.

Пилотажно-навигационный комплекс 
Включает инерциальную навигационную систему, скомплексированную с приёмником спутниковой навигационной системы, а также средства радионавигации. Для управления самолётом используется цифровая многоканальная система дистанционного управления «СДУ». Система автоматически отслеживает текущие значения угла атаки и перегрузки, в автоматическом режиме управляет положением ПГО (Переднее горизонтальное оперение), обеспечивая гашение колебаний самолёта в плоскости тангажа.

Система активной безопасности, внедрённая на бомбардировщике, автоматически предотвращает выход на недопустимые полётные режимы и столкновение с землёй при маловысотном полёте. Имеется режим приведения к горизонту и выведения из штопора.

Радиолокационная станция 

 РЛС переднего обзора
Радиолокационная станция самолёта Су-34 Ш-141 предназначена для обнаружения наземных и воздушных целей.
Дальность обнаружения:
 крупных наземных целей до 200—250 км,
 типовых наземных целей до 150 км,
 с идентификацией типа цели как «потенциальные танки и БМП на гусеничном ходу» до 75 км,
 крупных воздушных целей без стелс-технологий типа «транспортные самолёты» составляет до 250 км,
 малых воздушных целей типа «истребитель» до 90 км..

РЛС поддерживает сопровождение до 10 целей (одновременно) и обстрел до 4 целей (одновременно), а также рассчитана на ассистирование наведению ракет «воздух-воздух» с собственными радарами путём «подсветки цели» для РВВ-АЕ и Р-27. Для ракеты ближнего боя Р-73 c инфракрасной ГСН РЛС обеспечивает выдачу первоначальных координат цели.

РЛС имеет функцию для выполнения полёта на предельно малых высотах с автоматическим огибанием рельефа местности TFR.

 РЛС заднего обзора
В ходе разработки и постановки в серию неоднократно декларировалось наличие на самолёте РЛС обзора задней полусферы, расположенной в хвостовой балке.. Известно, что именно из-за планов об установке данной системы была значительно увеличена хвостовая балка самолёта. Кроме того, известно наименование РЛС — Н012.

Впрочем, официально о наличии либо отсутствии данной РЛС информации нет; по данным российского историка авиации Николая Якубовича, РЛС Н012 не вошла в итоговый состав радиоэлектронного вооружения Су-34 и не устанавливается на серийных самолётах по состоянию на 2018 год, а отсек РЛС занимает вспомогательная силовая установка мощностью 100 кВт. Тем не менее, эксперт упоминает, что в теории возможна замена ВСУ, расположенной в данный момент в законцовке хвостовой балки, на Н012 в ходе глубокой модернизации проекта.

Подвесное разведывательное оборудование 
В варианте использования Су-34 как самолёта разведки предусмотрено использование подвесного оборудования — подвесного универсального контейнера разведки (УКР) «Сыч», который разработан в трёх вариантах, в зависимости от вида разведки:
 радиотехнический;
 радиолокационный;
 оптический.

Средства радиоэлектронной борьбы и подавления комплексов ПВО 
Для активного противодействия радиолокационным станциям наведения противника в случае своего обнаружения Су-34 оборудован комплексом радиоэлектронной борьбы, который уменьшает вероятность поражения Су-34 системами с радиолокационным наведением примерно в 30 раз. Оснащение комплекса самолёта близко к оснащению специализированных самолётов РЭБ. Мощность комплекса РЭБ на Су-34 по оценке западных экспертов примерно аналогична уровню оборудования самолётов EF-111A и EA-18G.

Комплекс РЭБ Су-34 имеет приёмники облучения внешней РЛС и может использовать модули РЭБ Хибины (изделие Л-175В) или Л005-С Сорбция-С.

Для огневого поражения РЛС систем ПВО противника Су-34 может использовать ракеты Х-58, X-15П, Х-31П на дальностях до 120—160 км и Х-31ПД на дальностях 180—250 км.

Практическая эффективность комплекса РЭБ была проверена во время военного конфликта в Грузии, где Су-34 использовался как самолёт радиоэлектронной борьбы.

Средства наведения бомб и ракет по наземным целям 
Для применения авиационных средств поражения самолёт оборудован прицельным комплексом, который позволяет производить поиск и поражение целей с помощью радиолокационной системы. Одной из систем комплекса является оптическая система «Платан», с помощью которой происходит наведение на цель ракет «воздух-земля» типа Х-29Л, управляемых бомб КАБ-500-Л и КАБ-1500-Л с лазерными ГСН, требующими подсветки цели. Версии ракеты Х-29Т и бомб КАБ-500Кр не требуют дальнейшего наведения комплексом Су-34 после получения начальных координат цели, наведение на цель далее происходит через распознавание ТВ-камерой в ГСН.

Применяемый для поражения обычными средствами поражения (обычные (неуправляемые) бомбы, неуправляемые ракеты) прицельный комплекс самолёта обеспечивает точность, сопоставимую с применением дорогостоящего высокоточного оружия. Такая эффективность применения обычных средств поражения отмечена экспертами НАТО на основе опыта применения Су-34 в Сирии. При этом экспертами НАТО отмечается сравнительно низкая стоимость бомбардировок по сравнению с использованием управляемых бомб (Стоимость бомб типа BGL составляет около $100 000 за единицу, их российский аналог КАБ-500С стоит около 3 миллионов рублей, что в среднем в 3 раза дороже обычной бомбы. Скопившиеся в РФ большие запасы обычных бомб, оставшиеся в наследство от СССР, позволяют снизить стоимость высокоточного боевого применения Су-34.

Возможности самолёта позволяют применять бомбы и ракеты номенклатуры НАТО с использованием производимого ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова (УОМЗ) по лицензии французской Thales Group модуля Damocles. Данный модуль позволяет применять высокоточные системы поражения стандартов НАТО. Разработка данного модуля в сотрудничестве с Thales Group по Damocles была вызвана необходимостью исполнения контракта с Малайзией на поставку самолётов Су-30, но впоследствии предусмотрено для применения на Су-34. Модуль, выполненный в варианте подвесного контейнера, позволяет применять управляемые бомбы серии BGL, обнаруживать оптическими средствами бронированную технику на дальности до 27 км, управлять наведением по лазерному каналу управляемых бомб и ракет на дальности до 16 км. Помимо использования номенклатуры боеприпасов НАТО технологии Damocles приспособлены к применению российских боеприпасов.

Производство и поставки 

Серийное производство самолёта налажено на Новосибирском авиационном заводе 20 апреля 2005 года.

Первые два серийных Су-34 по первому контракту 2005 года (на 5 серийных самолётов) были получены 18 декабря 2006 года. Дальнейшая поставка Су-34 Министерству обороны проводилась по подписанным контрактам 2008 года стоимостью 33,6 млрд рублей на поставку 32 самолётов, 2012 года — на поставку до 2020 года 92 самолётов Су-34.

В перспективе дальнейшая поставка Су-34 Министерству обороны будет проводиться по контракту 2020 года на поставку 24 самолётов.

В 2019 году Алжир заключил контракт на поставку 14 самолётов Су-34.

Модификации

На вооружении 

  Вооружённые силы Российской Федерации

  ВКС России — около 105 единиц Су-34 и более 7 единиц Су-34М по состоянию на 2023 год.
 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО (аэродром Балтимор, Воронежская область) — 24 единицы (2 эскадрильи);
 277-й бомбардировочный авиационный полк 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО (аэродром Хурба, Хабаровский край) — 24 единицы (2 эскадрильи);
 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО (аэродром Морозовск, Ростовская область) — 36 единиц (3 эскадрильи);
 2-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (аэродром Шагол, Челябинская область) — 24 единиц (2 эскадрильи);
 В центрах боевого применения и НИИ:
 968-й отдельный смешанный авиационный полк Липецкого центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний имени В. П. Чкалова (аэродром Липецк-2, Липецкая область) — 12 единиц (1 эскадрилья);
 Государственный лётно-испытательный центр имени В. П. Чкалова (Ахтубинск, Астраханская область) — 4 единицы.
 Авиационная группа ВВС России в Сирии (аэродром Хмеймим, Латакия) 4 самолёта Су-34 из различных формирований ВКС России.

Оценка боевых возможностей 
Су-34 несёт вдвое большую бомбовую нагрузку, чем Су-24М. Также Су-34 обладает манёвренностью как у истребителя, что позволяет ему быстро менять положение в воздухе для более удобной позиции в атаке или уклонении от неё.

Немаловажным фактом являются большой боевой радиус (600—1130 километров).

РЛС Су-34 позволяет эффективно обнаруживать цели типа «танк», что позволяет ему эффективно выполнять задачу по уничтожению небольших целей, с которой большинство других типов бомбардировщиков с трудом справляется. Таким образом самолёт может выполнять функцию штурмовика Су-25. Также самолёт способен использовать противокорабельные крылатые ракеты Х-35 и авиационные ракеты Х-59. В дополнение к данному вооружению возможно использовать противорадиолокационные ракеты Х-31А.

Взаимозаменяемость многих агрегатов с семейством самолётов Су-27 упрощает производство, обслуживание, ремонт и стоимость фронтового бомбардировщика.

Боевое применение

Война в Грузии 

Впервые Су-34 в количестве двух единиц применялся в ходе боёв на территории Южной Осетии в августе 2008 года. Самолёты использовались для прикрытия действий ударной авиации, ведя радиоэлектронную борьбу с элементами грузинской ПВО при помощи станции помех «Хибины». Для подавления РЭС Су-34 ставил помехи из боевых порядков, что не позволяло ЗРК Грузии успешно проводить отстройку от помех, также принимал участие в обеспечении вылета, в котором Су-24М противорадиолокационной ракетой Х-58у уничтожил ключевую РЛС 36Д6-М у села Шавшвеби под Гори.

Военная операция России в Сирии 

Во время военной операции России в Сирии 6 самолётов Су-34 в составе Авиационной группы ВКС России в Сирии применяются с 30 сентября 2015 года. Первые удары с высоты 5000 м были нанесены по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе населённых пунктов Мадан-Джадид и Ракка; в результате командный пункт боевиков и инфраструктура для подготовки террористов были полностью уничтожены..

С 16 августа 2016 года по договорённости с правительством Ирана Авиационной группой стал использоваться аэродром Хамадан, на который были перебазированы Су-34 и Ту-22М3 из Южного военного округа. По договорённости с правительствами Ирана и Ирака группа выполняет боевые вылеты с аэродрома Хамадан через территорию Ирака для нанесения ударов по объектам ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра». Прикрытие самолётов группы выполняли истребители Су-30СМ и Су-35С с авиабазы Хмеймим в Сирии.

Вторжение России на Украину 

Российская сторона использовала Су-34 в ходе вторжения, в том числе для запуска ракет Х-29 и Х-59 для ударов по неподвижным целям с удаленных дистанций. 

По сообщениям, 28 февраля 2022 года в Харьковской области Украины было замечено не менее семи Су-34. По состоянию на 7 ноября подтвердилось уничтожение, по меньшей мере, 17 единиц Су-34; как минимум один Су-34 был уничтожен ПЗРК Stinger.

Потери 
 1 марта 2022 г., по информации от Министерства обороны Украины, под Киевом был сбит один Су-34 (бортовой номер Red-31 с регистрационным номером RF-81251), принадлежащий 3-му боевому полку ВВС России. Россия не подтвердила потерю, проверить обстоятельства, при которых он был сбит не представлялось возможным.
 5 марта 2022 года на территории Черниговской области украинскими ПВО был сбит Су-34 ВВС России (бортовой номер Red-24, регистрационный номер RF-81879). По словам главы черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслава Чауса, один пилот — Александр Красноярцев попал в плен, а второй пилот погиб.
 По видео из соцсетей, скорее всего над Украиной, Су-34 был сбит 25 апреля. В одном из сообщений в Twitter — сбитие было в районе Харькова.
 12 июня 2022 года по информации от ВВС Украины над городом Изюмом Су-34 был сбит ракетой класса «земля-воздух».
 18 июля 2022 года в соцсетях появилось видео обломков Су-34НВО с опознавательными знаками ВКС РФ в районе города Алчевск. Той же ночью жители Алчевска наблюдали, как в небе был сбит объект силами ПВО РФ. Самолет принадлежал 277-му бомбардировочному авиационному полку 303-й авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПРО Восточного военного округа. Номер сбитого борта RF-95890.
 03 марта 2023 года самолёт СУ-34 ВКС РФ был сбит над городом Енакиево ракетой, выпущенной Никопольском зенитно-ракетным полком ВСУ  Сообщается о гибели лётчика майора Бондарева А.Ю., второй лётчик катапультировался и находится в тяжёлом состоянии.

Применение для хозяйственных нужд 
Самолёты были задействованы весной 2016 года для бомбометания по ледовым заторам в Вологодской области.

Аварии и лётные происшествия 
 4 июня 2015 года около 16:30 при заходе на посадку на аэродром Бутурлиновка (Воронежская область) после выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию Су-34 из состава 47-го отдельного смешанного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 1-го командования ВВС и ПВО России. Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и перевернулся. Экипаж самолёта не пострадал. Впоследствии самолёт был восстановлен на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова и передан Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени С. А. Чаплыгина.
 31 июля 2018 года при посадке на аэродроме Хурба (Хабаровский край) после выполнения штатных учебных полётов Су-34 из 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО выкатился на 500 метров за пределы ВПП. Воздушное судно повреждений не получило, пострадавших не было. Причиной происшествия стал отказ системы выпуска тормозного парашюта.
 18 января 2019 года при выполнении планового тренировочного полёта над акваторией Японского моря над Татарским проливом в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло столкновение в воздухе двух самолётов Су-34 из 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО; самолёты выполняли полёт в сложных метеорологических условиях и без боекомплекта. Экипажи обоих самолётов, четверо лётчиков, катапультировались, но в ходе поисково-спасательной операции спасти удалось лишь штурмана одного из экипажей.
 6 сентября 2019 года во время проведения учебно-тренировочных полётов в Липецкой области в результате ошибок пилотов произошло столкновение двух бомбардировщиков Су-34. Самолёты совершили благополучную посадку. Экипажи не пострадали.
 21 октября 2020 года во время проведения учебно-тренировочного полёта в Хабаровском крае в результате технической неисправности потерпел аварию фронтовой бомбардировщик Су-34 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО (аэродром Хурба, Хабаровский край). Экипаж катапультировался и не пострадал.
 17 октября 2022 года, вечером, при наборе высоты с военного аэродрома ЮВО для выполнения учебно-тренировочного полета в г. Ейске потерпел крушение самолет Су-34 RF-81726. Оба летчика успешно катапультировались и не получили повреждений; со слов экипажа авария произошла из-за возгорания двигателей. Самолет рухнул на многоквартирный жилой дом по адресу ул. Коммунистическая 20/1. Из-за возгорания топлива самолета возник сильный пожар, которому присвоили 4 категорию; огнем было охвачено сразу несколько этажей. Общее число погибших составило 15 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали.
 23 февраля 2023 года в Белгородской области по причине технической неисправности разбился самолёт, МО РФ заявило, что это был самолёт СУ-25 ВКС РФ. Однако, телеграмм-канал Белгородский осведомитель опубликовал фото обломков самолёта, на которых видно два хвостовых руля (у СУ-25 один) и номер RF-95843, который соответствует самолёту СУ-34 12 красный. Такой самолёт в конце 2015 года был передан в Липецкий авиацентр ВКС РФ (968-й осап ЦП им. Чкалова)

В культуре 

 В 2012 году Банком России в обращение выпущена серебряная памятная монета, посвящённая 100-летию ВВС с изображением Су-34, номиналом в 3 рубля и тиражом 3000 экземпляров.

Тактико-технические характеристики 

Источники данных

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека
 Длина: 23,3 м
 Размах крыла: 14,7 м
 Высота: 6,09 м
 Площадь крыла: 62 м²
 Угол стреловидности: 42°
 Коэффициент удлинения крыла: 3,5
 База шасси: 6,63
 Колея шасси: 4,4 м
 Масса:
 снаряжённого (с заряженной пушкой и экипажем): 22 500 кг
 нормальная взлётная: 39 000 кг
 максимальная взлётная: 45 000 кг
 топливо: 12 100 кг
 максимальная нагрузка со 100 % топлива: 10 400 кг
 нормальная нагрузка со 100 % топлива: 4 400 кг
 максимально допустимая нагрузка: 12 500 кг
 Двигатель: 2 × ТРДДФ АЛ-31Ф-М1
 Тяга:
 максимальная бесфорсажная: 2 × 8 250 кгс
 на форсаже: 2 × 13 500
 Степень двухконтурности: 0,571
 Масса двигателя: 2 × 1520 кг
 Максимальная эксплуатационная перегрузка: +7G

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость:
 у земли: 1400 км/ч
 на большой высоте: 1900 км/ч (1,8 М)
 Перегоночная дальность: 4500 км (7000 км с ПТБ)
 Скорость отрыва: н/д
 Посадочная скорость: н/д
 Боевой радиус: 600—1130 км
 Практический потолок: 14650 — 17 000 м
 Тяговооружённость:
 при нормальной взлётной массе: 0,71
 при максимальной взлётной массе: 0,6

Вооружение 
 Пушечное вооружение: 1 × 30 мм пушка ГШ-30-1

 Узлов подвески вооружения: 12
 Наибольшая дальность применяемых боеприпасов — 250 км.

 Максимальная боевая нагрузка: 8000 кг 12 000 кг при боевом радиусе 1000 км(4000 кг при полной загрузке топлива).

См. также 
 General Dynamics F-111
 McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle
 Panavia Tornado
 Xian JH-7
 МиГ-27

Примечания

Литература

Ссылки 

 Russian Aircraft | Challenges US Innovation | Military (видео на YouTube)

Двухдвигательные реактивные самолёты
Истребители-бомбардировщики